Иван Дорошенко:
 Дорошенко, Иван Игнатьевич (1913—1999) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, младший сержант.
 Дорошенко, Иван Кириллович (род. 1942) — украинский политик, народный депутат Украины.